Tageteae es una tribu de plantas con flores perteneciente a la subfamilia Asteroideae dentro de la familia de las asteráceas. Se compone de aproximadamente 216 especies divididas entre 35 géneros. Todos se encuentran en el Nuevo Mundo, con un centro de diversidad en el altiplano mexicano. Se caracteriza por el género Tagetes.

Algunos autores incluyen estas plantas dentro de la tribu más amplia Heliantheae

Taxonomía
Las relaciones filogenéticas entre las diversas tribus de esta agrupación se ilustra mediante el siguiente cladograma:

Géneros 
''Adenopappus, Adenophyllum, Arnicastrum, Bajacalia, Boeberastrum, Boeberoides, Chrysactinia, Clappia, Comaclinium, Coulterella, Dysodiopsis, Dyssodia, Flaveria, Gymnolaena, Haploesthes, Harnackia, Hydrodyssodia, Hydropectis, Jamesianthus, Jaumea, Lescaillea, Leucactinia, Nicolletia, Oxypappus, Pectis, Porophyllum, Pseudoclappia, Sartwellia, Schizotrichia, Strotheria, Tagetes, Thymophylla, Urbinella, Varilla, Vilobia.

Referencias

Enlaces externos